Piombinesi – abitanti di Piombino Dese
Piombinesi – abitanti di Piombino